Fuscopannaria är ett släkte av lavar. Fuscopannaria ingår i familjen Pannariaceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fuscopannaria